Приједорчанка је појам који може да се односи на:

 Приједорчанка - становница града Приједора у Српској;
 Приједорчанка (пшеница) - врста хибридне пшенице;
 Приједорчанка (фабрика) - фабрика за прераду воћа из Приједора;